Вильяфранка-де-Ордисия (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 5,65 км². Население — 9758 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

История 
Город основан в 1256 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 EAJ-PNV Ordizia

Муниципалитеты Гипускоа